Раиса Ивановна Терёхина (род. ) — тракторист-машинист зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родилась 6 октября 1939 года в селе Красная Поляна  Северо-Кавказского края ныне Ростовской области.

Окончила курсы трактористов и работала механизатором.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и от 23 декабря 1976 года награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.

С 1977 года – механизатор 9-го отделения зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской области.

Учитывая её организаторские способности, при создании подрядного кормодобывающего звена избрана звеньевой. Подрядное звено стало одним из лучших не только в отделении, но и в совхозе. Много лет звено выходило лидером в совхозе по урожайности: в 1988 году – по 37,2 центнера зерновых на круг, в 1989-м – по 42,9, в 1990-м – по 49,7.

Указом Президента СССР от 27 августа 1990 года за достижение высоких результатов в производстве, переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда Терёхина Раиса Ивановна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

В 1990 году Раиса Ивановна вышла на пенсию, но звена своего она не покинула. Её единодушно избрали помощником бригадира, поручив Терёхиной учёт и документацию, контроль за качеством полевых работ. А в напряжённые моменты её новенький Т-16 видели в агрегатах с горячим обедом или ужином.

Живёт в городе Шахты Ростовской области.

Награды 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней: 
медалями.
 В 2009 году указом Главы Администрации (Губернатора) РО за многолетний добросовестный труд Терёхиной Р. И. объявлена благодарность, в 2014 году Губернатором Ростовской области Терёхиной Р. И. вновь была объявлена благодарность.

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: биобиблиографический справочник. — Ростов-на-Дону, 2008.
 Герои труда Дона: биобиблиографический справочник /  * Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.
 Поздравляем с наградами! // Сальская степь. 1975. 15 марта. С. 1.
 Поздравляем с наградой! // Сальская степь. 1977. 29 янв. С. 3.
 Правофланговые второго года пятилетки // Сальская степь. 1977. 22 февр. С. 1.
 Звеньевая / П. Гурьев // Гигант. 1984. 7 марта. С. 2.
 Указ Президента СССР о награждении орденами и медалями СССР передовиков производства агропромышленного комплекса Ростовской области // Сальская степь. 1990. 26 окт. С. 1.
 Здравствуй, героиня! / Л. Троценко // Сальская степь. 1990. 7 нояб. С. 1, 3.
 Бахарь Я. В. Мы из «Гиганта». Ростов н/Д : Кн. Изд-во, 1998. С. 167-172.
 Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах : славное прошлое, настоящее и будущее! / [А. И. Петров, Е. М. Колесникова, Н. Н. Зайцева и др.]. Ростов н/Д : Печатная лавка, 2016. С. 414.

Ссылки 

 Терёхина Раиса Ивановна // Донской временник
 Полный Кавалер ордена Трудовой Славы, шахтинка Раиса Ивановна Терёхина, отметила 75-летний юбилей

Персоналии:Ростовская область